Середское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Даниловском районе Ярославской области Российской Федерации.

Административный центр — село Середа.

История 
Середское сельское поселение образовано 1 января 2005 года в соответствии с законом Ярославской области № 65-з от 21 декабря 2004 года «О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области», границы сельского поселения установлены в административных границах Зименковского, Никольского, Семловского, Середского, Трофимовского и Федуринского сельских округов.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входят 220 населённых пунктов.

Сельские округа 
Сельское поселение образовано в границах 6 сельских округов.

Зименковский сельский округ:
 деревни: Лыкошино, Бабурино, Борщевки, Будилово, Бухтарицы, Великодворье, Высоково, Зименки, Калиты, Копанцы, Коровино, Лучицево, Малые Дворишки, Меленки, Неклюдцево, Никиткино, Новополево, Подольново, Поташево, Самсоново, Таганово, Терехино, Тесы, Фоминское, Хмельничново, Хорошавино, Язово.

Никольский сельский округ
 сёла: Бухалово, Никольское.
 деревни: Чурьяково, Бологово, Борисцево, Бреднево, Быкуши, Василево, Владычново, Данилково, Завражново, Кулиги, Ломки, Мохоньково, Нефедово, Плосково, Поддубново, Посирово, Привалово, Рудлево, Сидорово, Слоново, Сошкино, Старово, Стокшино, Тайбузино, Татарское, Тиманово, Фетинкино, Филинское, Шиловское, Яскино.

Семловский сельский округ
 деревни: Семлово, Баскаково, Беклюшки, Богородское, Большое Марьино, Гридино, Диделово, Дмитриевское, Евсевьево, Ивановское, Ильинское, Качаево, Косково, Красниково, Ломки, Максимово, Марково, Попадьино, Поповское, Починок, Псарево, Романцево, Романцево, Сафроново, Серково, Скипино, Спицино, Ташаново, Титово, Токарево.

Середской сельский округ
 сёла: Середа, Озерки.
 деревни: Абрамово, Баскаково, Верховины, Воробьево, Вороново, Выгарь, Высоково, Высоково, Высоково, Дякино, Ездино, Задорино, Зубцово, Илькино, Исаево, Каликино, Козлово, Кондраково, Коровино, Кузнецово, Лупачево, Лытино, Марьино, Матвейцево, Михальцево, Никитино, Никиткино, Озерки, Октябрево, Окунево, Павликово, Починок, Рахманово, Рылово, Севастьяново, Слободищи, Старово, Степаново, Стратилат, Стройково, Хотеново, Хохлово, Частилово, Чурьяково, Щербины, Юрилы.

Трофимовский сельский округ
 сёла: Николо-Отводное, Новое.
 деревни: Трофимово, Акуловское, Алексеево, Баглаево, Берелево, Большое Левашово, Бурцево, Волосово, Гаврильцево, Голодяево, Догадцево, Еремеево, Жолнино, Заречье, Захарьино, Избино, Ильинское, Кабачарово, Карачино, Кишаново, Клоково, Косково, Лычово, Малое Левашово, Малыгино, Марково, Маурино, Морщихино, Напрудское, Нижний Починок, Петровское, Погорелки, Полтинино, Починок, Прудища, Свиткино, Семеновское, Сосновки, Телицино, Терентьево, Федчино, Филино, Черницино, Шубино, Язвицево, Ямушино, Яскино, Манжаково.
 станция: Догадцево.

Федуринский сельский округ
 сёла: Глазово, Покров, Троица.
 деревни: Федурино, Акуловское, Баловино, Бедниково, Бисерово, Варганово, Вернево, Горбово, Давыдовское, Дубня, Копнинское, Корягино, Косково, Курилово, Любимцево, Максимцево, Маликово, Михалево, Мыс, Орехово, Петрилово, Петухово, Семенцево, Спирково, Сухарево, Теперское, Тюляфтино, Филипповское, Юркино.

Известные уроженцы 
 Смирнов, Михаил Николаевич (1900—1967) — советский военачальник, генерал-майор.

Примечания

Ссылки 
 Администрация Середского сельского поселения
 Середское сельское поселение на старом сайте администрации района
 Середское сельское поселение на новом сайте администрации района
 Закон Ярославской области № 65-з О НАИМЕНОВАНИЯХ, ГРАНИЦАХ И СТАТУСЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
 
 

Муниципальные образования Даниловского района Ярославской области
Сельские поселения Ярославской области